Mala Dobra je naselje u Hrvatskoj u sastavu općine Skrada. Nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Jugozapadno j+su Gramalj i Bukov Vrh, zapadno je Resnatac, sjeverozapadno je Pećišće, sjeveroistočno su Donja Dobra, Novi Lazi i Stari Lazi.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji